HMS Sandown (1916), was een Britse mijnenveger Racecourseklasse.
 HMS Sandown (1934), was een door de Britse marine gevorderd veerboot die werd omgebouwd als mijnenveger.
 HMS Sandown (1989) (M101), was een Britse mijnenjager van de Sandownklasse.